Patagopelta — род птицетазовых динозавров из инфраотряда анкилозавров подотряда тиреофор, включающий единственный вид — Patagopelta cristata. Ископаемые остатки животного найдены на территории Аргентины в геологических слоях, датируемых верхним мелом (верхний кампан — нижний маастрихт).

История открытия 
С 1980-х годов остатки анкилозавров находили к югу от города Хенераль-Рока в местонахождении Салитраль-Морено (Salitral Moreno). Впервые о них сообщается в научной литературе в 1996 году. Они часто фигурировали в литературе под неофициальным названием «аргентинский анкилозавр». Впоследствии более обширные находки позволили отнести их к отдельному виду. Род Patagopelta и вид P. cristata научно описаны в 2022 году международной командой палеонтологов: Факундо Ригетти, Хавьером Переда-Субербиола, Денисом Понсе, ,  и Викторией Меган Арбор. Родовое название содержит в себе отсылку к географии находки — региону Патагония, давшему большое количество ископаемых остатков, и древнегреческое слово  [peltè] — «маленький щит». Видовое название образовано от латинского crista — «хохол, гребень», указывая на гребни шейных остеодерм и бедренной кости.

Голотип, образец MPCA — SM-78 (шейное полукольцо), обнаружен в отложениях геологической формации , датируемых кампанским-маастрихтским ярусами. К виду дополнительно отнесены зуб, спинные позвонки, крестец, передние хвостовые позвонки, бедренная кость и несколько остеодерм. Предположительно материал может принадлежать двум или трём особям.

Описание 
Patagopelta cristata — мелкий вид анкилозавров, не более двух метров в длину, сравнимый по размеру с нодозавридом Struthiosaurus. Найденная бедренная кость имеет длину 25 см. Отличается от других известных представителей инфраотряда высокими гребнями шейных остеодерм, а также высоким гребнем передней части бедренной кости.

Филогения 
Авторы описания восстановили Patagopelta как представителя семейства нодозаврид. Учёные считают, что его предки мигрировали в Южную Америку с севера во время Первого американского биотического обмена (). Хотя предыдущие анализы помещали его в кладу Panoplosaurini, анализ 2022 года показал, что он является членом более производной (эволюционно развитой) клады.

Следующая кладограмма показывает положение Patagopelta на эволюционном дереве согласно описательной статье.

Примечания 

Монотипические роды архозавров
Нодозавриды
Динозавры мелового периода
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2022 году
Фоссилии из меловых отложений Аргентины